39. længdegrad kan henvise til:

 39. vestlige længdekreds
 39. østlige længdekreds